Глюксманн — фамилия. Известные носители:

 Глюксманн, Андре (1937—2015) — французский философ и писатель.
 Глюксманн, Рафаэль (род. 1979) — французский журналист и кинорежиссёр-документалист, сын Андре Глюксмана.